Большая Липовица:

Реки 
 Большая Липовица — река в России, протекает в Тамбовской области. Левая составляющая реки Липовицы.
 Большая Липовица — река в России, протекает в Тамбовской области. Правый приток Сухой Липовицы.

Населённые пункты 
 Большая Липовица — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Большая Липовица — село в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Липовица